Denumirea de Kalenik se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kalenik, un sat în comuna Ugărcin, regiunea Loveci;
 Kalenik, un sat în comuna Vidin, regiunea Vidin.